Toponímia:
 Aldrich (Minnesota)
 Aldrich (Missouri)
 Museu Aldrich, museu d'art contemporani a Ridgefield, Connecticut, EUA 
 Biografies:
 Bess Streeter Aldrich
 Gary Aldrich (1945), agent de l'FBI i escriptor d'Amsterdam (ciutat de Nova York)
 Nelson Wilmarth Aldrich (1841, Foster, Rhode Island-1915, Nova York), banquer i senador dels Estats Units 
 Pelham Aldrich (Mildenhall, Suffolk, 1844-1930), oficial i explorador de la Royal Navy 
 Robert Aldrich (Cranston, Rhode Island, 1918 - Los Angeles, 1983), director de cinema, escriptor i productor estatunidenc
 Trinitat Aldrich i de Pagès (1863, Forallac-1939, la Bisbal d'Empordà), poetessa catalana